

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Победители чемпионатов Бразилии по шахматам на сайте BrasilBase

Бразилия
Шахматы
Шахматы в Бразилии